Alexandr Maltsev puede referirse a las siguientes personas:
 Alexandr Maltsev (hockey sobre hielo), jugador de hockey sobre hielo soviético;
 Alexandr Maltsev (nadador), nadador sincronizado ruso.